Chthonioidea är en överfamilj av spindeldjur. Chthonioidea ingår i ordningen klokrypare, klassen spindeldjur, fylumet leddjur och riket djur. Enligt Catalogue of Life omfattar överfamiljen Chthonioidea 723 arter. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Klokrypare
Chthonioidea